

Aziende 
 Magni – industria motociclistica italiana
 Magni – industria aeronautica fondata da Pietro Magni

Persone 
 Achille Magni – docente, politico e attivista italiano
 Alfredo Magni – calciatore e allenatore italiano
 Cesare Magni – pittore italiano
 Claude Magni – corridore ciclista francese
 Fiorenzo Magni – corridore ciclista italiano
 Francesco Magni – cantautore italiano
 Gianni Magni – attore, cantante e cabarettista italiano (vedi anche I Gufi)
 Luigi Magni – regista italiano
 Magno Magni – imprenditore chimico italiano
 Mauro Magni – giornalista e scrittore italiano
 Piero Magni – ingegnere aeronautico, saggista, imprenditore, costruttore aeronautico italiano
 Pietro Magni – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Pietro Magni – scultore e docente italiano
 Tino Magni – politico e sindacalista italiano

Altro 
 Magni – divinità nordica
 9670 Magni – asteroide del sistema solare
 Magni Bronzebeard – personaggio dell'universo di Warcraft
 Villa Magni – edificio storico di San Terenzo (La Spezia)